Ledizione 2002 della 1. deild vide la vittoria finale del Havnar Bóltfelag.

Classifica finale 

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DIF = Differenza reti, PT = Punti

Calcio nel 2002
Campionato faroese di calcio